El término Bantén (o Bantam) puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Bantén o Bantam, una antigua localidad de Indonesia;
 a Bantén, un antiguo sultanato ubicado en esta localidad;
 a Bantén, una provincia de Indonesia ubicada donde se encontraba anteriormente este sultanato;
 a la American Bantam, extinta fabricante estadounidense de automóviles, precursora del actual Jeep;
 a Bantam, una variedad de gallina enana procedente de la ciudad de Bantam, en Indonesia;
 a Bantam Books, una editorial.